Vi sono diversi edifici religiosi dedicati a san Bernardo di Chiaravalle:

 Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle – nel comune di Campo
 Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle – nel comune di Onsernone (frazione Mosogno)
 Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle – nel comune di Tenero-Contra
 Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle – a Roma
 Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle – a North Miami Beach